Никола́й Никола́евич Наза́ров(род. 10 декабря 1952, Молотов) — советский и российский геоэколог, геоморфолог, доктор географических наук, профессор и заведующий кафедрой физической географии и ландшафтной экологии Пермского университета, заслуженный географ Российской Федерации, основатель направления «Изучение ландшафтов, геоморфология и динамика переработки берегов водохранилищ», председатель Пермского отделения Русского географического общества (1997—2022), заместитель председателя межвузовского совета по эрозионным, русловым и устьевым процессам при МГУ им. М. В. Ломоносова, действительный член РАЕН, Международной академии наук Высшей школы, Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ), член Российской ассоциации геоморфологов.

Биография 
В 1980-1990 годах работал в гидрогеологической партии (техник-гидрогеолог, гидрогеолог, начальник отряда). Руководил картировочными (наземными и аэровизуальными) и мониторинговыми (инженерно-геологическими) исследованиями на территории Прикамья.

В 1976—1982 годах — студент заочного отделения географического факультета Пермского университета.

В 1984—1987 — аспирант заочной аспирантуры Казанского университета. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию «Роль природных и антропогенных условий в развитии овражной эрозии Пермского Предуралья».

В 1990—1996 годах — старший преподаватель, доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии Пермского университета.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию «Современный экзогенный морфогенез ландшафтов таёжного Предуралья и Урала». С 1997 года — заведующий кафедрой. Под его руководством при кафедре физической географии и ландшафтной экологии открыта аспирантура, защищены 3 кандидатские диссертации. Все трое защитившиеся стали доцентами руководимой им кафедры. Преподаватели кафедры с начала его заведования постоянно задействованы грантах РФФИ.

С 1997 года — научный руководитель федеральной программы по государственному мониторингу экзогенных геологических процессов на территории Пермской области.

В 2009 году — участник международного конгресса геоморфологов в Мельбурне.

Научная деятельность 

В настоящее время в его научную деятельность входит: изучение динамики прибрежных геосистем, места и роли аквальных геосистем крупных равнинных водохранилищ в ландшафтной дифференциации суши Земли, пространственно-временной изменчивости мощности, механического и микроэлементного состава донных отложений в аквальных геосистемах, изучение русловых процессов, палеогидрология.

Н. Н. Назаров принимает активное участие в международных и всероссийских научно-практических конференциях и межвузовских совещаниях по проблемам геоморфологии, русловедения, ландшафтоведения, геоэкологии, эрозионных процессов, природопользования. Неоднократно представлял Пермский университет на научных форумах в Армении, Украине, Польше, Чехии, Австралии.

Избранные публикации 
 Назаров Н. Н. Овражная эрозия в Прикамье. Пермь, 1992. 194 с.
 Назаров Н. Н. Карст Прикамья. Физико-географические (геоморфологические) аспекты. Пермь, 1996. 95 с.
 Назаров Н. Н., Егоркина С. С. Реки Пермского Прикамья. Горизонтальные русловые деформации. Пермь: Изд-во «Звезда», 2004. 155 с.
 Назаров Н. Н. Формирование аквальных геосистем Воткинского водохранилища // Изв. РГО. 2005. Т. 137, вып. 3. С. 52–61.
 Назаров Н. Н. Переработка берегов равнинных водохранилищ России на современной стадии развития (конец XX в. — начало XXI в.) // География и природные ресурсы. 2006. № 4. С. 12–19.
 Назаров Н. Н., Наговицын А. В., Тюняткин Д. Г., Фролова И. В. Ландшафтогенез и геосистемное строение крупных равнинных водохранилищ. Пермь, 2008. 122 с.
 Назаров Н. Н. Геодинамика побережий водохранилищ Пермского края. Пермь, 2008. 151 с.
 Назаров H. Н. Ландшафты Пермской области. Пермь, 1996. Карта.
 Nazarov N. N., Chernov A. V. Patterns in foreland fluvial // Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains / Prace geograficzne. Fascicle 116. Cracow, 2006. P. 111–118.
 Назаров Н. Н., Черепанова Е. С. Пойменно-русловые комплексы Пермского Прикамья. Пермь, 2012. 158 с.
 Назаров Н. Н.Экзогенный морфолитогенез зоны сезонной осушки камских  водохранилищ // Геоморфология. 2010 № 4.  С. 72–80.
 Назаров Н. Н., Черепанова Е. С. Морфодинамические изменения русла Верхней Камы (исторический аспект) // Вестник Удмуртского университета. 2011.Вып.4. С. 119–126.
 Назаров Н. Н., Фролова И. В. Береговые зоны водохранилищ как элементы рекреационного каркаса города (на примере Перми) // Известия Алтайского государственного университета. 2012. Вып. 3/2. С. 87–90.
 Назаров Н. Н., Фролова И. В. Оценка природного рекреационного потенциала берегов Камского водохранилища // Вестник Удмуртского университета. 2012. Вып. 4. С. 9–13.
 Назаров Н. Н. О "второстепенных" процессах переформирования берегов камских водохранилищ // Гидротехническое строительство. 2013, N 7. С. 8–12.
 Назаров Н. Н. Экзогенная моделировка берегов пойменно-террасового комплекса в условиях водохранилищ (на примере бассейна р. Камы) // Геоморфология. 2014 № 3. С. 85–91.
 Назаров Н. Н., Черепанов А. В. Аккумулятивные формы и дифференциация состава наносов в береговой зоне Камского водохранилища // Геоморфология. 2014 № 4.  С. 60–68.

Примечания

Литература 
 Назаров Николай Николаевич // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 326.
 Назаров Николай Николаевич // Профессора Пермского университета. 1916—2016. / Гл. ред. В. И. Костицын. ПГНИУ. Пермь, 2016. С. 278.

Ссылки 
 Назаров Николай Николаевич // ПГНИУ.

Географы СССР
Географы России
Геоморфологи России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели географического факультета Пермского государственного университета
Члены Русского географического общества после 1991 года
Члены РАЕН
Заслуженные географы Российской Федерации